Mathiot ist der Familienname folgender Personen:

 Joshua Mathiot (1800–1849), US-amerikanischer Politiker
 Leroy Mathiot (* 1992), seychellischer Fußballspieler
 Lorenzo Mathiot (* 1977), seychellischer Fußballspieler
 Mervin Mathiot (* 1985), seychellischer Fußballspieler
 Xavier Mathiot (* 1944), französischer Autorennfahrer